Aberració de la llum: en astronomia, fenomen que provoca un petit moviment aparent dels cossos celestes, a causa de la velocitat finita de la llum
 Aberració (ètica): en ètica, desviació respecte a la veritat
 Aberració (medicina): en medicina i psicologia, alteració mental
 Aberració (òptica): en òptica i fotografia, desviació d'un sistema òptic respecte al previst per l'òptica paraxial
 Aberració cromàtica, un tipus d'aberració òptica
 Aberració de coma, un tipus d'aberració òptica
 Aberració de curvatura de camp, un tipus d'aberració òptica
 Aberració esfèrica, un tipus d'aberració òptica